Rolnik – osoba zajmująca się rolnictwem i gospodarstwem rolnym.
 Rolnik indywidualny – pojęcie ekonomiczne.
 Rolnik ryczałtowy – pojęcie ekonomiczne.

Inne znaczenia 

 Rolnik szuka żony – polski program rozrywkowy typu reality show emitowany na antenie TVP1.
 Rolnik (przedsiębiorstwo) – polskie przedsiębiorstwo przetwórstwa spożywczego.
 ORP Rolnik (wojskowość) – mała korweta rakietowa.
 Zasłużony Rolnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – odznaka tytułu honorowego przyznawana w PRL.
 Polscy rolnicy – strona grupująca znanych polskich rolników.

Zobacz też 

 Chłopi –  warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie zajmująca się produkcją rolną.
 Farmer (ujednoznacznienie)
Strony ujednoznaczniające